Paspalomyces är ett släkte av svampar. Paspalomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paspalomyces